Rabitz steht für:
 Rabitz, Drahtputz
 Rabitz (Kubschütz), Ortsteil der Gemeinde Kubschütz, Sachsen, Deutschland

Rabitz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Rabitz (1823–1891), deutscher Bautechniker
 Herschel Rabitz, US-amerikanischer Chemiker